L'Impero colpisce ancora (The Empire Strikes Back) – film del 1980
 L'Impero colpisce ancora – album colonna sonora del 1980
 L'Impero colpisce ancora – romanzo del 1980 di Donald Glut

Videogiochi
 The Empire Strikes Back – videogioco del 1982 per Atari 2600 e Intellivision
 The Empire Strikes Back – videogioco del 1985 per sala giochi e del 1988 per home computer
 The Empire Strikes Back – videogioco del 1992 per NES e Game Boy
 Super Star Wars: The Empire Strikes Back – videogioco del 1993 per SNES